nom romà de Blanes, localitat de la Selva.
 Blanda (Lucània), ciutat romana de Lucània
 Blanda, òpera composta el 1847 per Jan Kalivoda